Sinatra steht für:

 Sinatra (Software), ein Web Application Framework basierend auf Ruby
 (7934) Sinatra, ein Asteroid des Hauptgürtels
 die Sinatra-Doktrin aus der Endphase der Sowjetunion

Sinatra ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Sinatra (1927–2017), US-amerikanisches Model und Showgirl
 Brenk Sinatra (* 1979), österreichischer Musikproduzent, DJ und Komponist
 Frank Sinatra (1915–1998), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Entertainer
 Frank Sinatra junior (1944–2016), US-amerikanischer Sänger, Sohn Frank Sinatras
 Nancy Sinatra (* 1940), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, Tochter Frank Sinatras
 Tina Sinatra (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin, Tochter Frank Sinatras
 Vincenzo Sinatra (um 1720 – um 1765), italienischer Architekt